Disc2Phone – program wydany na licencji freeware przez firmę Sony. Zadaniem aplikacji jest konwertowanie plików muzycznych z komputera i płyt CD do formatu MP3 odpowiedniego dla telefonów komórkowych Sony Ericsson.

Wymagania systemowe 
 Windows XP SP2 lub Vista
 Procesor 900MHz
 Minimum 128 MB RAM
 Połączenie z internetem
 NET Framework 2.0 i .NET framework 1.1 SP1
 Windows Media Player 9 lub nowszy

Zobacz też 
 Sony Ericsson
 Sony

Linki zewnętrzne 
 
 Disc2Phone Release Notes

Sony Ericsson
Oprogramowanie muzyczne